Летние юношеские Олимпийские игры 2018 (, , ; официальное название  — Третьи летние юношеские Олимпийские игры) проходили с 6 по 18 октября 2018 года. Город-организатор был выбран в июле 2013 года, и им стал Буэнос-Айрес.

Кандидаты 
Приём заявок закончился 1 марта 2012 года. На середину января 2012 года следующие заявки были поддержаны национальными НОК:
  Абуджа, Нигерия
  Буэнос-Айрес, Аргентина
  Каспийск, Россия
  Медельин, Колумбия
  Гвадалахара, Мексика

Позже выразили желание принять участие:
  Глазго, Великобритания
  Роттердам, Нидерланды.

Выбор города 
Однако впоследствии заявки Нигерии и России не были подтверждены. Оценочная комиссия МОК оставила в кандидатах лишь 3 города, убрав Роттердам и Гвадалахару. При голосовании 4 июля 2013 года право на проведение III летних юношеских Олимпийских игр в 2018 году получила столица Аргентины Буэнос-Айрес.

Соревнования

Виды спорта 

  Академическая гребля
  Бадминтон
  Баскетбол 3х3
  Бокс
  Борьба
 Вольная
 Греко-римская
  Велоспорт
 Водные виды спорта
  Плавание
  Прыжки в воду

 Гимнастика
  Прыжки на батуте
  Спортивная акробатика
  Спортивная гимнастика
  Художественная гимнастика
  Гольф
  Гребля на байдарках и каноэ
  Дзюдо
  Карате
  Конный спорт
  Лёгкая атлетика

  Настольный теннис
  Парусный спорт
  Пляжный волейбол
  Пляжный гандбол
  Регби-7
  Роликобежный спорт
  Скалолазание
  Современное пятиборье
  Спортивные танцы
  Стрельба
  Стрельба из лука

  Теннис
  Триатлон
  Тхэквондо
  Тяжёлая атлетика
  Фехтование
  Футзал
  Хоккей на траве

Календарь

Страны-участницы 
В соревнованиях приняли участие представители 206 стран (НОК). Спортсмены Косово и Южного Судана впервые приняли участие в юношеских Олимпийских играх. Самыми многочисленными делегациями стали сборные Аргентины, Франции, России, Мексики и Японии.

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 
 Сайт о заявках на проведение Игр разных лет

Летние юношеские Олимпийские игры 2018